Томмі Вайго (,  13 вересня 1988, Єрфелла) — шведський футболіст, воротар клубу «Юргорден».
 Папа Вайго Н'Діає (1984) — сенегальський футболіст.